Абе́р () — французская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Абер, Жан Николя (1774—1842) — французский военный деятель.
 Абер, Луи (род. 1983) — французский биатлонист, муж Мари.
 Абер, Пьер Жозеф (1773—1825) — французский военный деятель.
 Абер, Эл (1927—1993) — американский бейсболист.
 Дорен-Абер, Мари (род. 1986) — французская биатлонистка, жена Луи.

Топоним 
 Абер — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.